

Algemeen 
 Crêpepapier, bijzonder dun papier
 Crêpezool, een schoenzool van natuurrubber

Voedsel 
 pannenkoek
 flensje, een heel dun pannenkoekje
 Crêpe Suzette, een nagerecht van flensjes in gekaramelliseerde saus

Weefsels 
 Crêpe (textiel):
 Crêpe de Chine 
 Crêpe georgette
 Crêpe marocain
 Crêpe satin (crêpe-réversible)